Boursin steht für:

 Boursin, eine französische Käsemarke
 Boursin (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais, Frankreich
 eine Ortschaft der Gemeinde Anglefort, Département Ain, Frankreich

Boursin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Boursin (1901–1971), französischer Insektenforscher